Das Wort Cayuga bezeichnet
 einen Indianerstamm der Irokesen, siehe Cayuga (Volk)
 die Sprache dieses Volkes, siehe Cayuga (Sprache)
 einen See im US-Bundesstaat New York, siehe Cayuga Lake

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cayuga (Illinois)
 Cayuga (Indiana)
 Cayuga (Mississippi)
 Cayuga (New York)
 Cayuga (North Dakota)
 Cayuga (Oklahoma)
 Cayuga (Texas)
 Cayuga (Wisconsin), im Ashland County
 Cayuga Heights (New York)
 Cayuga Junction (New York)
 Cayuga County, Verwaltungseinheit im Bundesstaat New York

in Kanada:
 Cayuga (Ontario)

Sonstiges:
 Cayuga White ist eine Rebsorte, die nach dem Cayuga Lake benannt wurde.